

Конопниця — село, Львівський район, Львівська область

Конопниця — село, община Крива-Паланка, Північно-Східний регіон

Конопниця — гміна в Люблінському повіті Люблінського воєводства
 Конопниця — гміна в Велюнському повіті Лодзинського воєводства
 Конопниця — село в гміні Конопниця Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Конопниця — село в гміні Рава-Мазовецька Равського повіту Лодзинського воєводства
 Конопниця — село в гміні Вартковіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Конопниця — село в гміні Конопниця Велюнського повіту Лодзинського воєводства